«St. Anthony» puede referirse a:

Religión

Santos 
 en inglés, algún santo llamado Antonio, .

Toponimia

en Estados Unidos 
 St. Anthony (Idaho)
 St. Anthony (Iowa)
 St. Anthony (Minnesota)
 St. Anthony (condado de Stearns, Minnesota)

id:Paulus#Paus Katolik Roma
it:Sant'Antonio
pl:Sant'Antonio
vec:Sant'Antonio